Tausche ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Tausche (1838–1898), böhmischer Lehrer und Politiker
 Gerhard Tausche (* 1958), deutscher Archivar und Autor